Хавеа:

 Хавеа — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Аликанте в составе автономного сообщества Валенсия.
 Хавеа — озеро на острове Южный в Новой Зеландии.